

Codici 
 BEZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Beru (Kiribati)
 bez – codice ISO 639-3 della lingua bena

Geografia 
 Bez – fiume delle Landes, affluente del Midouze (Francia)
 Bez – fiume del dipartimento della Drôme, affluente della Drôme (Francia)
 Bez – antico comune del Gard, ora parte di Bez-et-Esparon (Francia)
 Le Bez – comune del Tarn (Francia)